Azhari ist der Familienname folgender Personen:
 Ismail al-Azhari (1902–1969), sudanesischer Politiker
 Gholam Reza Azhari (1912–2001), iranischer Politiker

Siehe auch:
 Azari